Santo Antonio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio (ort), Rio Grande do Norte, 
 Santo Antônio do Leverger (ort), Mato Grosso, 
 Caiabu (ort), São Paulo, 
 Santo Antônio do Içá (ort), Amazonas, 
 Santo Antônio (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Santo Antônio do Tauá (ort), Pará, 
 Santo Antônio do Sudoeste (ort), Paraná,

São Tomé och Príncipe 

 Santo António (São Tomé och Príncipe), provinshuvudstad, Príncipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar